

Onomastica 
 Demostene – prenome maschile

Persone 
 Demostene – generale ateniese del V secolo a.C.
 Demostene – oratore ateniese del IV secolo a.C.
 Demostene Filalete – medico greco antico
 Demostene – poeta e storico greco antico del III secolo a.C.